Sokal ist 

der Name folgender Orte:
Sokal, eine Stadt in der Ukraine

der Nachname folgender Personen:
 Alan Sokal (* 1955), US-amerikanischer Physiker 
 siehe auch: Sokal-Affäre
 Benoît Sokal (1954–2021), belgischer Comiczeichner und Computerspiel-Autor
 Harry Sokal (* 1954), österreichischer Jazz-Saxophonist
 Harry R. Sokal (1898–1979), rumänischer Filmproduzent
 Helene Sokal (1903–1990), österreichische Widerstandskämpferin
 Robert R. Sokal (1926–2012), in Wien geborener, US-amerikanischer Ökologe und Evolutionsbiologe
 Wiktar Sokal (* 1954), weißrussischer Fußballspieler und -trainer